Operacje wojskowe:
 Akcja „Burza” –  operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej
 Plan Burza Nr 2/N – niezrealizowany plan operacyjny polskich okrętów podwodnych na wypadek wojny z III Rzeszą
 Plan „Burza” – niezrealizowany plan inwazji Związku Radzieckiego na Niemcy hitlerowskie